Банатско Велико Село ( и Szentborbála,  и -{Seultour}-) је насеље у граду Кикинди, у Севернобанатском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 2512 становника.

Историја 
После одласка Турака ови крајеви су опустошени и насеобина у данашњем смислу није било. Према наредби царице Марије Терезије од 25. новембра 1763. године право насељавања у овим крајевима имају само католици. Године 1770/71. досељавају се Французи из француске покрајине Лорене и Немци из југозападне Немачке. Основали су њих 3300 досељеника - три "сестринска" села, који се у наведеном извору појављују као: Сеул Тур (Солтур), Шарлвил (Шарлевил) и Сент Хуберт (Свети Хуберт). Аустријски царски ревизор Ерлер је 1774. године констатовао да свако од та три места тада има римокатоличку цркву и немачко становништво.

Током 18. века ове насеобине су промениле неколико власника. Французи су се временом асимиловали у Немце. После Другог светског рата, Немци су депортовани у Немачку, а у ова места су досељене породице из Босне. Од три немачка села формирано је једно село под називом Велико Село, да би се 1948. године преименовало у Банатско Велико Село да би се назив у већој мери индивидуализовао. Називи немачких села задржани су као називи данашњих рејона. Према попису из 1991. године у Банатском Великом Селу је живело 3134 становника од чега су већина Срби.

Демографија 
У насељу Банатско Велико Село живи 2512 становника по попису из 2011. године, од тог броја 2170 становника је било пунолетно.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Презентација Банатског Великог Села
 Хроника градње храма Светог Василија Острошког у Банатском Великом Селу
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Кикинда
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији